Jadranska Liga, competizione di pallanuoto
ABA Liga, competizione di pallacanestro